A nova aurora est le dixième album du groupe portugais Madredeus, réalisé avec le groupe A banda cósmica et sorti en  au Portugal.

Titres de l'album 
 Não estamo sós
 Suspenso no universo
 A trajectória do...
 Noutra dimensão
 Águas do céu
 A nova aurora
 Vai sem medo
 Imaginar
 Um doce canto
 Rumo ao infinito
 Baloiçando nas estrelas

Notes et références 

Album de Madredeus
Album musical sorti en 2009
Album de world music